Кайла Макбрайд (; родилась 25 июня 1992 года, Эри, штат Пенсильвания, США) — американская профессиональная баскетболистка, которая выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Миннесота Линкс». Она была выбрана на драфте ВНБА 2014 года в первом раунде под третьим номером командой «Сан-Антонио Старз». Играет на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Кайла родилась 25 июня 1992 года в городе Эри (штат Пенсильвания) в семье Ламонта и Луэнн Макбрайд, у неё есть младшие брат, Аарон, и две сестры, Карли и Джейден, училась там же в академии Вилла Мария, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте und.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки «Лас-Вегас Эйсес»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Фенербахче»
Игроки «Миннесота Линкс»